Riederer ist der Familienname folgender Personen:

 ein altbayerisches Adelsgeschlecht: Riederer von Paar

 Anton Riederer (1929–2004), deutscher Politiker (SPD)
 Axel Riederer (* 1944), deutscher Ingenieur und Politiker (SPD)
 Friedrich Riederer (um 1450–um 1510), deutscher Buchdrucker
 Gert Riederer (1911–2018), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin
 Günter Riederer (* 1967), deutscher Historiker
 Gustav Riederer von Dachsberg (1830–1907), österreichischer Postorganisator
 Hartmut Riederer (* 1942), deutscher Maler, Schriftsteller und Schauspieler
 Jastina Doreen Riederer (* 1998), Schweizer Schönheitskönigin
 Jens Riederer (* 1963), deutscher Historiker und Archivar
 Johann Riederer (* 1957), deutscher Sportschütze
 Johann Riederer (Beamter) (1910–1979), bayerischer Verwaltungsbeamter und ehemaliger Regierungspräsident von Niederbayern
 Johann Riederer (Politiker) (* 1934), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Johann Friedrich Riederer (Pseudonym: IriFloR; 1678–1734), deutscher Dichter
 Josef Riederer (1939–2017), deutscher Archäometer
 Manfred Riederer (* 1946), deutsch-österreichischer Künstler
 Marie Riederer (* 1988), deutsche Boxerin
 Marietta Riederer, deutsche Modejournalistin
 Markus Riederer (* 1956), deutscher Botaniker
 Max Riederer von Paar (1897–1964), deutscher Jurist, Gutsbesitzer und Politiker (CSU)
 Mercedes Riederer (* 1952), deutsche Journalistin
 Peter Riederer (* 1942), deutscher Neurowissenschaftler
 Philipp Riederer (* 1991), österreichischer Fußballtrainer
 Sixt Riederer, Rat und Amtmann Herzog Ludwigs VII. von Bayern-Ingolstadt
 Stefan Riederer (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Sven Riederer (* 1981), Schweizer Triathlet
 Ulrich Riederer (* um 1406; † 1460), Berater von Friedrich III.